Miejscowości w USA:
 Lanark – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Lanark – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
Gminy w USA:
 Lanark (ang. Lanark Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage